Enslaved (на български: Поробен) е осми студиен музикален албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 13 март 2012 г. от Roadrunner Records. Първи албум с новите членове на групата Тони Кампос и Дейвид Кинкейд.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Дейвид Кинкейд – барабани
 Марк Ризо – китара
 Тони Кампос – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2012 година